Yavin IV es una luna ficticia de la serie La guerra de las galaxias. Es una de las muchas lunas que posee el planeta gaseoso Yavin.

Características 
 Se dice en el universo de ficción de la obra que Yavin IV solo tiene un sol, situado a 40500 años luz del centro de la galaxia. Un 8 % de su superficie está cubierta por agua.
 En la serie de animación Clone Wars, producida en el año 2002, Anakin Skywalker lucha contra Asajj Ventress en uno de los templos situados en este planeta. Tras la victoria del Jedi, Ventress cae por un precipicio sin saberse su suerte.
 Los rebeldes establecieron su base en unas ruinas del Gran Templo massassi, cuando abandonaron su anterior base, la de Dantooine.
 En la batalla de Yavin se destruyó la Estrella de la muerte. Esta fecha es usada como hito para contar los años: los hechos anteriores a esa batalla son marcados como antes de la batalla de Yavin (ABY), y los eventos posteriores son marcados como después de la batalla de Yavin (DBY).
 En el universo expandido, Luke Skywalker vuelve a la luna, donde establece una nueva Academia Jedi, ya que la que había en Coruscant fue destruida por los yuuzhan vong en el año 26 después de la batalla de Yavin.
 Después de la derrota de los yuuzhan vong, Luke traslada la Academia Jedi al planeta Ossus.
 En el Episodio 4 Aparecen los templos de Tikal (Peten, Guatemala) como base de los rebeldes.

Referencias 

Lunas de Star Wars